Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1984 — сорок четвёртый чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с 15 октября по 6 ноября в Киеве.

16 участниц: призёры 43-го и полуфиналов 44-го чемпионатов страны (Николаев, Таллин, Челябинск); персонально приглашённые: Н. Иоселиани — участница матчей претенденток (цикл 1982—1984) и 15-летняя С. Матвеева, разделившая 4—5-е места с А. Шафранской на турнире в Николаеве. 

После 5 туров лидировала Матвеева (4½ очка), которая находилась в группе лидеров на протяжении всего чемпионата. Перед последним туром на звание чемпионки страны претендовали Матвеева и ещё 4 участницы. В итоге 1—2-е места разделили А. Ахшарумова и Матвеева — по 9½ очков; по положению о соревновании звание чемпионки страны присвоено обеим (впервые чемпионкой страны стала 15-летняя шахматистка). 3—5-е места разделили Л. Мучник, И. Челушкина и К. Арахамия — по 9 очков.

Чемпионат являлся одновременно отборочным соревнованием к зональному турниру ФИДЕ; право участия в нём завоевали первые 5 призёров чемпионата и Г. Сахатова (по лучшему коэффициенту), разделившая 7—10-е места.

Примечательные партии 
А. Ахшарумова — С. Матвеева:
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Кc3 Сe7 4. cxd5 exd5 5. Сf4 c6 6. Фc2 Кf6 7. e3 Кh5 8. 0-0-0 Кxf4 9. exf4 Кd7 10. Кf3 Кf6 11. Кe5 Кg4 12. Кxg4 Сxg4 13. f3 Сc8 14. Сd3 Фd6 15. g3 Сd7 16. Лhe1 0-0-0! 17. Кb5 Фf6 18. Кxa7 Крb8 19. Фa4 Сd6 20. Сc2 Лhe8 21. Лxe8 Лxe8 22. Лd3 Лe1 23. Сd1 Qe6 24. Крd2 Лh1 25. Лe3 Лxh2 26. Сe2 Фf6 27. a3 h5! 28. Крc1 h4 29. Сa6 Лh1! 30. Крc2 Фg6 31. Крb3 Лc1! 32. Фa5 Фc2 33. Крa2 Фb1 34. Крb3 Фc2 35. Крa2 Фd1 36. Кxc6 Сxc6. Белые сдались.

Таблица

Литература 
 
 Журнал «64 — Шахматное обозрение», Номер 24, декабрь 1984 года.
 Журнал «Шахматы в СССР», Номер 2, февраль 1985 года.
 Журнал «Шахматы» (издание комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Латвийской ССР и шахматной федерации Латвийской ССР), Номер 5, март 1985 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1984 год в шахматах
Спортивные соревнования в Киеве
Спорт на Украине в 1984 году
Октябрь 1984 года
Ноябрь 1984 года
Чемпионаты СССР в 1984 году
Соревнования по шахматам на Украине